Amelia – imię żeńskie
 święta Amelia – święta katolicka
 Amelia – francuski film fabularny z 2001 roku
 amelia – wada rozwojowa płodu

Miejsca:
 Amelia – miejscowość i gmina we Włoszech

Miejscowości w USA:
 Amelia – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii St. Mary
 Amelia – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Amelia (ang. Amelia County) – w stanie Wirginia

Postacie literackie:
 Amelia – bohaterka dramatu Juliusza Słowackiego Horsztyński
 Amelia – bohaterka dramatu Juliusza Słowackiego Mazepa
 Amelka – bohaterka dramatu Witkacego W małym dworku

Muzyka:
 Amelia – piosenka Ani Wyszkoni, pochodząca z jej solowej płyty "Pan i pani"
 Amelia - piosenka zespołu Enej

Ludzie:
 Marco Amelia – piłkarz, grający na pozycji bramkarza, zawodnik m.in. Milanu